Fessia kann bedeuten:
 Fessia (Gattung), eine Gattung der Scilloideae

Fessia ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Fessia (1901–1968), italienischer Automobilingenieur
 Genaro Fessia (* 1981), argentinischer Rugby-Union-Spieler